

Patronyme 

 Albert Bonneau (1898-1967), écrivain français, auteur de romans d'aventures, de cape et d'épée et de westerns ;
 Alcide Bonneau (1836-1904), critique français ;
 Cyrille Bonneau, musicien français ;
 Danielle Bonneau, papyrologue ;
  ;
 Hubert Bonneau, officier français de gendarmerie ;
 Jacqueline Bonneau (1917-2007), pianiste française, partenaire recherchée des plus grands chanteurs classiques de son époque ;
 Julien Bonneau (1986-), scénariste français de bande dessinée ;
 Laurent Bonneau (1988-), dessinateur français de bande dessinée ;
 Louis Bonneau (1851-1938), un général de division français (Guerre de 1870; démission 1914)
 Magalie Bonneau (née en 1987), alias Magalie Vaé, chanteuse française ;
 Paul Bonneau (1918-1995), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Jean-Maurice Bonneau, ancien entraineur de l'équipe de France de saut d'obstacles

Toponyme 

 Bonneau, localité de Caroline du Sud (États-Unis).

Organisme 
 Accueil Bonneau, un organisme fondé à Montréal en 1877

Homonymie de patronyme